Paraula o mot: unitat lingüística, en les llengües alfabètiques separat per un espai tipogràfic

Arts 
 La paraula, pel·lícula danesa de 1955
 Paraula és paraula, drama d'Eduar Vidal i de Valenciano de 1868

Dret 
 Paraula: prometença verbal

Informàtica 
 paraula: una cadena finita de bits que són manejats com un conjunt 
 Reconeixement de paraules clau: part de la intel·ligència artificial

Lingüística 
 Paraula plana: mot amb accent tònic en la penúltima síl·laba
 Paraula aguda: mot amb accent tònic en la última síl·laba
 Paraula esdrúixola: mot amb accent tònic en l'antepenúltima síl·laba
 paraula composta: paraula feta en ajuntar dos o més lexemes

Publicacions 
 La Paraula Cristiana (1925-1936) revista d'inspiració cristiana
 Nostra Paraula: revista d'inspiració comunista de Palma

Religió 
 La Paraula Cristiana: associació valenciana
 Set Paraules: les set últimes frases de Jesús de Natzaret